„Шест свечаних позивница” је југословенска телевизијска серија снимљена 1963. године у продукцији Телевизије Београд.

Епизоде

Улоге 

|-
|Мија Алексић || Тројан -{I}- (6 еп. 1963−1964)
|-
|Васа Пантелић || Инспектор (6 еп. 1963−1964)
|-
|Петар Словенски || Конферансије (6 еп. 1963−1964)
|-
|Зоран Лонгиновић || (6 еп. 1963−1964)
|-
|Ђокица Милаковић || (6 еп. 1963−1964)
|-
|Михајло Викторовић || (6 еп. 1963−1964)
|-
|Љубиша Бачић || (5 еп. 1963−1964)
|-
|Станко Буханац || (4 еп. 1963−1964)
|-
|Марко Маринковић || (4 еп. 1963−1964)
|-
|Љиљана Дуловић || (2 еп. 1963)
|-
|Зоран Ранкић || (2 еп. 1963)
|-
|Миња Субота || (2 еп. 1963)
|-
|Арсен Дедић || (1 еп. 1963)
|-
|Стјепан Џими Станић || (1 еп. 1963)
|-
|Зоран Георгиев || (1 еп. 1963)
|-
|Предраг Цуне Гојковић || (1 еп. 1963)
|-
|Златко Голубовић || (1 еп. 1963)
|-
|Тереза Кесовија || (1 еп. 1963)
|-
|Славко Лалић || (1 еп. 1963)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Ђорђе Марјановић || (1 еп. 1963)
|-
|Габи Новак || (1 еп. 1963)
|-
|Лола Новаковић || (1 еп. 1963)
|-
|Борис Радак || (1 еп. 1963)
|-
|Славко Симић || (1 еп. 1963)
|-
|Олга Спиридоновић || (1 еп. 1963)
|-
|Миљенко Штамбук || (1 еп. 1963)
|-
|Стеван Штукеља || (1 еп. 1963)
|-
|Стево Жигон || Робеспјер (1 еп. 1963)
|-
|Аница Зубовић || (1 еп. 1963)
|-
|Душан Јакшић || (1 еп. 1964)
|-
|Бети Јурковић || (1 еп. 1964)
|-
|Небојша Кунић || (1 еп. 1964)
|-
|Сабахудин Курт || (1 еп. 1964)
|-
|Јован Радовановић || (1 еп. 1964)
|-
|Зарије Раковић || (1 еп. 1964)
|-
|Мајда Сепе || (1 еп. 1964)
|-
|Нина Спирова || (1 еп. 1964)
|-
|Звонко Списић || (1 еп. 1964)
|-
|Љубиша Стошић || (1 еп. 1964)
|-
|Милутин Васовић || (1 еп. 1964)
|-
|Бранка Веселиновић || (1 еп. 1964)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Српске серије